Poljica ist der Name:
 
 mehrerer Ortschaften in Dalmatien:
Poljica (bei Zadar) (Gespanschaft Zadar)
Poljica (bei Marina) (Gespanschaft Split) 
Poljica (bei Imotski) (Gespanschaft Split)
Poljica auf der Insel Hvar
Poljica auf der Insel Krk
 Poljica (Montenegro), Dorf in der Gemeinde Danilovgrad

 einer Landschaft nordöstlich von Omiš am Fluss Cetina gelegen, siehe dazu Poljica (Republik)